Sankt-Joseph-Universität steht für:
 Sankt-Josephs-Universität, Macau, China
 Université Saint-Joseph, Beirut, Libanon